Newbury Park – miejscowość na terenie miasta Thousand Oaks w Kalifornii 
 Newbury Park – część dzielnicy Ilford w London Borough of Redbridge
 Newbury Park – stacja metra w Londynie